Бикмуллин - фамилия:

 Бикмуллин, Альберт Лутфуллович (род. 1939) — государственный деятель и учёный.
 Бикмуллин, Рафаэль — хоккеист.
 Бикмуллин, Ринат Харисович (род. 1972) — предприниматель, холдинговая компания «Ак Барс».